The Invisible Band — третий студийный альбом шотландской рок-группы Travis, выпущенный 11 июня 2001 года на лейблах Independiente и Epic.

История 
Альбом The Invisible Band получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 71 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic. Среди отзывов: Pitchfork, NME, Rolling Stone.

Журнал Q включил диск в список 50 лучших альбомов 2001 года.

Список треков

Чарты

Годовые итоговые чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Travis
 Travis The Invisible Band Mashup

Рок-альбомы Шотландии
Альбомы альтернативного рока
Альбомы инди-попа
Альбомы Epic Records
Альбомы, спродюсированные Найджелом Годричем
Альбомы Travis